Theobald kan som auktorsförkortning betyda:

 William Theobald
 Frederick Vincent Theobald

Robotskapade auktorsförkortningar